Općine su temeljni dijelovi upravne razdiobe u Sjevernoj Makedoniji. U kolovozu, 2004. Sjeverna Makedonija je usvojila novi ustroj upravne podjele države, tako je zemlja podijeljena na 80 općina (makedonski: oпштини), a grad Skoplje kao glavni grad i poseban entitet na 10 općina, koje tvore Veliko Skoplje.
Prethodna podjela je bila na 123 općine, koja je bila na snazi od rujna, 1996., tako da su mnoge bivše općine pripojene drugim većim. U starijemu ustroju, zemlja je bila podijeljena na 34 upravne jedinice (isto tako općine).

Sjeverna Makedonija je podijeljena i na osam statističkih područja.

Zemljovidi 

Lijevi zemljovid pokazuje podjelu Sjeverne Makedonije na općine, te podjelu na seoska i gradska područja. Sve skopske općine imaju broj 1 – ispred rednoga broja.

Općine u Sjevernoj Makedoniji od 2013. 

 
Zemljopis Sjeverne Makedonije